(20287) Munteanu, un astéroïde 

Andreea Munteanu (née en 1998), gymnaste artistique roumaine
Cătălin Munteanu (né en 1979), footballeur roumain
Dorinel Munteanu (né en 1968), footballeur roumain
Francisc Munteanu (né en 1924), réalisateur et scénariste roumain
Ionica Munteanu (née en 1979), handballeuse roumaine
Marian Munteanu (né en 1962), ethnologue, professeur et militant civique roumain 
Nicolae Munteanu (né en 1951), handballeur roumain
Vlad Munteanu (né en 1981), footballeur roumain